Stomp 442 е седми студиен албум на траш метъл групата Anthrax. Издаден е на 24 октомври 1995 г. от Elektra Records.

Обща информация 
Албумът заема 47-о място в Billboard 200. „Stomp 442“ е единственият албум на Anthrax, който няма оригиналното лого на бандата на своята обложка. Групата твърди, че Elektra Records не промотира достатъчно албума и скоро след това те се разделят.

През 1996 г. в интервю за шотландското радио „Clyde 1“, Брус Дикинсън разкрива, че обложката е била направена за неговия албум „Balls to Picasso“, но той не я е харесал.

Състав 
 Джон Буш – вокали
 Скот Ян – китара
 Пол Крук – китара
 Франк Бело – бас
 Чарли Бенанте – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Антракс
Музикални албуми от 1995 година